Bercianos puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Bercianos del Páramo, municipio de la provincia de León;
 Bercianos del Real Camino, municipio de la provincia de León;
 San Pedro Bercianos, municipio de la provincia de León;
 Bercianos de Valverde, localidad del municipio de Pueblica de Valverde en la provincia de Zamora;
 Bercianos de Vidriales, localidad del municipio de Santibáñez de Vidriales en la provincia de Zamora;
 Bercianos de Aliste, localidad del municipio de San Vicente de la Cabeza en la provincia de Zamora.